Колориметрія може означати:
 Колориметрія — наука про дослідження кольорів
 Колориметрія — фізико-хімічний метод кількісного аналізу